

Patronyme 

 Alexander Lion (1870-1962), cofondateur du mouvement Scout allemand ;
 Alfred Lion (1909-1987), producteur américain de jazz ;
 Anne Deslions (?-1873), courtisane française ;
 Bernard Lion (1939-2008), réalisateur, producteur de télévision, metteur en scène et directeur artistique français ;
 Jean Dieudonné Lion (1771-1840), militaire belge ;
  ;
 Margo Lion (1899-1989), actrice française ;
 Moshe Lion (1961-), maire de Jérusalem ;
 Robert Lion (1934-2019), haut fonctionnaire et responsable associatif français ;
 Yves Lion (1945), architecte français.

Surnom 

 Henri le Lion (1129 ou 1131-1195), duc de Saxe ;
 Louis VIII le Lion (1187-1226), roi de France ;
 Richard Cœur de Lion (1157-1199), roi d'Angleterre ;
Liooon (née en 1996), joueuse de Hearthstone.

Pseudonyme 

 Johnny Lion (1941-2019), chanteur néerlandais ;
 Julius A. Lion (né en 1927), écrivain français auteur de romans policiers ;
 P. Lion, né Pietro Paolo Pelandi (1959-), chanteur et musicien italien.

Toponyme 

 Butte du Lion, butte artificielle des plaines du champ de bataille de Waterloo ;

 Lion, une ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Samsons-Lion ;
 Le Lion-d'Angers, une commune de Maine-et-Loire ;
 Lion-devant-Dun, une commune de la Meuse ;
 Lion-en-Beauce, une commune du Loiret ;
 Lion-en-Sullias, une commune  du Loiret ;
 Lion-sur-Mer, une commune du Calvados ;
 Samsons-Lion, une commune des Pyrénées-Atlantiques ;
 Canton du Lion-d'Angers, une division administrative française située dans le département de Maine-et-Loire ;
 Golfe du Lion, une partie de la mer Méditerranée, située face au littoral des régions françaises du Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Lion, une rivière de l'Ain, sous-affluent du Rhône par l'Allondon ;
 Route Richard Cœur de Lion, circuit touristique qui relie Chassenon en Charente à Lubersac en Corrèze ;

 Palais Lion Morosini, à Venise ;
 Palais Lion, à Castello (Venise) ;

 Lion, quartier de Belgrade.

Science et technique

Astronomie 
 Lion, une constellation du Zodiaque
 Petit Lion, une constellation voisine de celle du Lion
 Triplet du Lion, un amas de galaxies regroupe les galaxies spirales M65, M66, et NGC 3628
 Amas du Lion, un amas de galaxies
 Groupe du , autrement appelé groupe de M96, un amas de galaxies

Zoologie 
 Lion (Panthera leo), un mammifère carnivore de la famille des félidés du genre félins
 Lion marsupial (Thylacoleo), un genre de mammifères marsupiaux aujourd'hui disparu
 Tamarin lion ou petit singe-lion, nom commun des espèces du genre Leontopithecus
 Lion de mer, groupe de mammifères amphibies
 Lion de mer de Steller (Eumetopias jubatus)
 Otarie à crinière ou lion marin (Otaria flavescens)
 Lion de mer australien (Neophoca cinerea)
 Lion de mer de Nouvelle-Zélande (Phocarctos hookeri)
 Poisson-lion, autre nom de la rascasse volante
 Tête de lion, lapin nain
 Lion des montagnes, autre nom du puma

Botanique 
 Dent-de-lion, autre nom des pissenlits du genre Taraxacum

Art et culture 
 Lion dans la culture, symbole général
 Lion dans l'art

Mythologie symbolique 
 Lion de Némée, une créature de la mythologie grecque
 Lion des neiges, un animal légendaire du Tibet
 Lion, un signe astrologique

Héraldique 
 Lion, symbole en héraldique
 Armorial au lion, armorial représentant un lion
 Lion de Juda, emblème de la tribu de Juda, et de la mairie de Jérusalem
 Lion Belgique, une représentation cartographique traditionnelle des Pays-Bas belgiques dont la forme est un lion

Titre 
 Le Lion, fable de Jean de La Fontaine
 Yvain ou le Chevalier au lion, un roman de chevalerie de Chrétien de Troyes, paru vers 1175-1181
 Le Lion des Flandres, un roman historique de l'écrivain belge Hendrik Conscience paru en 1838
 Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique, roman fantastique de Clive Staples Lewis, paru en 1950
 Le Lion, roman de l'écrivain français Joseph Kessel paru en 1958
 Le Lion de Macédoine, cycle de quatre romans de fantasy historique de l'écrivain britannique David Gemmell, paru en 2002
  (Légende du Roi Lion en français), comédie musicale inspirée du film Le Roi lion, dont la première représentation a eu lieu en 1994
 Le Roi lion, une comédie musicale de Julie Taymor, inspirée du film Le Roi lion
  (Le festival du Roi Lion en français), comédie musicale inspirée du film Le Roi lion, dont la première représentation a eu lieu en 1998
 Le Roi lion, ancienne revue hebdomadaire spécialisée dans la vie sauvage d'Afrique
The Lion's Song, jeu vidéo d'aventure

Littérature 
 La Bibliothèque du lion, maison d'édition de bibliophilie contemporaine

Sculpture 

 L'homme lion, sculpture en ivoire de mammouth datant du paléolithique
 Lion ailé de Vulci, une sculpture funéraire étrusque du , conservée au musée du Louvre
 Lion de Belfort, une sculpture située à Belfort, en France, réalisée par Frédéric Auguste Bartholdi en 1879
 Lion de Belfort, réplique réduite de la précédente, située à Paris, en France, réalisée par Frédéric Auguste Bartholdi en 1880

Musique 
 Richard Cœur de Lion, opéra-comique composé par André Grétry sur un livret de Michel-Jean Sedaine (1784)
 , chanson populaire africaine, composée par le Sud-africain Solomon Linda, en 1939
 Le lion est mort ce soir, reprise de la chanson The Lion Sleeps Tonight, par Henri Salvador
 Le Lion rouge, hymne national du Sénégal
 Lion, single du groupe japonais 10-Feet

Récompense 
 Lion d'or, attribuée à un film dont c'est la première présentation lors de la Mostra de Venise
 Lion d'or pour la carrière, récompense d'honneur pour la carrière d'une personnalité du cinéma
 Lion tchèque, attribuée à un film
 Queer Lion Award, attribué au meilleur film ayant un thème homosexuel ou transgenre à la Mostra de Venise

Cinéma 
 Le lion a des ailes, film britannique d'Adrian Brunel, Brian Desmond Hurst, Michael Powell et Alexander Korda, sorti en 1939
 Attention au lion, court métrage d'animation américain de Jack Hannah, de la série des Donald Duck, sorti en 1950
 Lambert le lion peureux, court métrage d'animation américain, de Jack Hannah, sorti en 1952
 Richard Cœur de Lion (), film américain de David Butler, sorti en 1954
 Le Lion, film de Jack Cardiff de 1962
 Le Lion en hiver, film britannique d'Anthony Harvey, sorti en 1968
 Les Griffes du lion, film britanno-américain de Richard Attenborough, sorti en 1972
 Le Roi lion, film américain d'animation de Roger Allers et Rob Minkoff, sorti en 1994
 Le Roi lion 2 : L'Honneur de la tribu, film américain d'animation de Rob LaDuca et Darrell Rooney, sorti en 1998
 Le Lion d'Oz, film américain d'animation dont l'histoire se déroule avant Le Magicien d'Oz, de Tim Deacon, sorti en 2000
 Le Roi lion 3 : Hakuna Matata (ou Le Roi lion 1½ au Québec), film américain d'animation de Bradley Raymond, sorti en 2004
 Lion, film américano-britannico-australien réalisé par Garth Davis, sorti en 2016
 Le Lion, film français de Ludovic Colbeau-Justin, sorti en 2020

Télévision 
 Le Lion, l'adaptation télévisée du roman de Joseph Kessel, réalisé par José Pinheiro en 2003
 Richard Cœur de Lion ( en anglais), une série télévisée britannique
 La Tête de lion, le sixième épisode de la troisième saison de la série télévisée Battlestar Galactica

Bande dessinée 
 Richard Cœur de Lion, une série de bande dessinée

Jeux vidéo 
 Le Roi lion, ( en anglais), un jeu vidéo de plates-formes développé et édité par Virgin Interactive en 1994

Entreprise 
 Lion, une barre chocolatée appartenant au groupe Nestlé
 Lion, le nom de code de la version 10.7 du système d'exploitation d'Apple Mac OS X
 Lion Air, une compagnie aérienne à bas prix indonésienne
 Lion Manufacturing, le nom originel de l'entreprise Bally Manufacturing, renommée Bally Entertainment en 1992)

Navires 
 Lion, un vaisseau de ligne portant 64 canons, construit par J.L. Coulomb à Toulon en 1749-51 et lancé en 1751
 Lion, un vaisseau de la marine nationale française, puis de la Royal Navy
 Lion, un vaisseau de la marine française entre 1804 et 1809
 Lion, un bâtiment-école de type Léopard de la Marine nationale française lancé en 1983

Sigle 

 Lower Indian Ocean Network, un câble sous-marin de l'océan Indien ;
 LinkedIn open networker, un nom donné au Réseautage d'affaires ouvert sur Linkedin.

Autres 
 Asiatic Lion Reintroduction Project, un programme de réintroduction des lions en Asie
 Mondial du Lion, une compétition d'équitation organisée au Lion-d'Angers
 Semi-marathon du Lion, un semi-marathon entre les villes de Belfort et de Montbéliard
 Clarence le lion, un lion ayant joué dans tous les épisodes de la série télévisée Daktari

Voir aussi 
  
 
 

Homonymie de bateaux
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France